Niemcy:
 Mesenich – dzielnica gminy Langsur w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg
 Mesenich – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell